Ел Синко има више значења:

 Ел Синко (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Синко (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Синко (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Синко (Акуња), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Синко (Матаморос), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Синко, Синко де Мајо (Парас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Синко (Сијера Мохада), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Синко (Остуакан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Синко, Коралес (Ахумада), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Синко (Аљенде), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Синко (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Синко (Петатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Синко (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Синко, Ехидо Барио де Сантијаго ел Синко (Виља де Аљенде), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Синко (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Синко (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Синко, Ел Синкито (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Синко, Дивисадерос (Кананеа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Синко (Магдалена), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Синко (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Синко (Наранхос Аматлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Синко (Коазинтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Синко (Косамалоапан де Карпио), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Синко (Идалготитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Синко (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Синко (Тамалин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Синко, Доктор ла Виста (Тамијава), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику